Алекса́ндр Кисло́в:
 Кислов, Александр Ильич (1875—1937) — русский военный деятель, генерал-майор Генштаба.
 Кислов, Александр Константинович (1929—2010) — российский политолог, военный эксперт, доктор исторических наук, профессор.
 Кислов, Александр Сергеевич (род. 1984) — российский легкоатлет-многоборец.
 Кислов, Александр Степанович (1808—1866) — русский писатель, статский советник.